Xanthoidea är en överfamilj av kräftdjur. Xanthoidea ingår i ordningen tiofotade kräftdjur, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar överfamiljen Xanthoidea 259 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Xanthoidea